1 gmina w Niemczech:
 Damshagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Niemiecka nazwa miejscowości w Polsce (niem. Damshagen):
 Domasławice